Премия любителей программ для взрослых () — была основана в 2006 году компаниями  и , а также журналами  и «AVN». Премия была создана, чтобы дать возможность общественности проголосовать за их любимых актеров и фильмы. Награждение проходит во время шоу Erotica LA.

Голосование происходит в два раунда. В первом раунде определяются 8 номинантов, из которых во втором раунде выбирается победитель. Во время голосования 2007 года в нём приняло участие более 100 000 человек.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Official site 
 2008 °F.A.M.E Award Winners 

Кинопремии США
Премии в порнографии
Порнография в США